Il singolare del torneo di tennis Nord LB Open 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Werner Eschauer che ha battuto in finale Igor' Andreev 6-1, 7-62.

Teste di serie 

 Rainer Schüttler (secondo turno)
 David Sánchez (primo turno)
 Dominik Hrbatý (primo turno)
 Alberto Martín (quarti di finale)

 Nicolás Massú (primo turno)
 Franco Squillari (primo turno)
 Mariano Puerta (primo turno)
 Luis Horna (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nord LB Open 2003